Рейсвейк:

 Рейсвейк — город и община в провинции Южная Голландия (Нидерланды).
 Рейсвейк, Джон ван — люксембургский футболист, вратарь.